Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Castelbuono
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Santa Croce, frazione di Ceppaloni 
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Paglieta 
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Palazzo Adriano
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Palmi
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Soleto 
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Terranova Sappo Minulio
Chiesa di Maria Santissima Assunta – a Tusa

Pagine correlate
Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo
Cattedrale di Santa Maria Assunta 
Cattedrale dell'Assunta
Concattedrale di Santa Maria Assunta
Basilica di Santa Maria Assunta
Pieve di Santa Maria Assunta
Chiesa di Nostra Signora Assunta
Chiesa di Santa Maria Assunta
Collegiata di Santa Maria Assunta
Oratorio di Santa Maria Assunta
Oratorio di Nostra Signora Assunta
Oratorio dell'Assunta